

Sigle 
 Imperial Klingon Starship  – astronave dell'Impero Klingon nell'universo immaginario di Star Trek
 Information Knowledge Supply  – System Integrator ICT – Padova – www.iks.it

Codici 
 IKS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tiksi (Russia)

Altro 
 Iks – personaggio del manga e anime The Third - La ragazza dagli occhi blu